Насрулаев — фамилия; имеет женскую форму Насрулаева.
 Насрулаев, Аминула Асадулаевич (род. 1948) — советский борец-вольник.
 Насрулаев, Насрула Асадулаевич (род. 1948) — советский борец-вольник.